Rocco Morabito ist der Name folgender Personen:

* Rocco Morabito (Fotograf) (1920–2009), US-amerikanischer Fotograf 
 Rocco Morabito (Mafioso, 1960) (* 1960), italienischer Mafioso 
 Rocco Morabito (Mafioso, 1966) (* 1966), italienischer Mafioso